Пірс
 Пірс — висунута в море портова споруда
 «Пірс» — один з модулів російського сегмента Міжнародної космічної станції.
 Пірс — великий місячний ударний кратер, розташований на видимому боці Місяця в Морі Криз.

Прізвище 

Пірс (, , ) — прізвище англомовного походження. Відомі носії:
 Бенджамін Пірс (; 1839—1914) американський астроном і математик. Батько американського філософа Чарльза Сандерс Пірса.
 Вільям Пірс (; 1740—1789) — американський революціонер.
 Вільям Лютер Пірс (, 1933—2002) — американський неонацист, засновник організації Національний альянс.
 Гавестон Пірс (; бл. 1284—1312) — англійський дворянин.
 Гай Пірс (;  1967) — австралійський теле- і кіноактор.
 Джон Пірс (; 1910—2002) — американський інженер і автор назви «transistor».
 Джон Пірс (; 1988) — австралійський тенісист, спеціаліст із парної гри.
 Дуглас Пірс (;  1956) — англійський музикант.
 Ернест Пірс (; 1909—1998) — південноафриканський боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор (1932).
 Патрік Пірс (; ; 1879—1916) — ірландський поет, письменник, учитель, адвокат, революціонер і політик.
 Пеггі Пірс (, уроджена Велма Пірс, ; 1894—1975) — американська акторка німого кіно.
 Пол Пірс (; 1977) — колишній американський баскетболіст.
 Пітер Пірс (; 1910—1986) — британський співак (тенор).
 Рікі Пірс (;  1959) — американський баскетболіст, захисник.
 Рут Лоррей Пірс () — австралійський дипломат.
 Стів Пірс (; 1947) — американський політик-республіканець.
 Стюарт Пірс (; 1962) — колишній англійський футболіст, у подальшому тренер.
 Франклін Пірс (; 1804—1869) — 14-й президент США (1853—1857).
 Чарлз Сандерс Пірс (; 1839—1914) — американський філософ, логік, математик та природознавець, засновник прагматизму.
Персонажі
 Кетрін Пірс (, ; 1473) — одна з основних персонажів серіалу Щоденники вампіра.

Ім'я 

 Пірс Броснан (; 1953) — ірландський актор і продюсер.
 Пірс Батлер (; 1744—1822) — один із засновників США, був представником Південної Кароліни в Континентальному Конгресі та Сенаті Сполучених Штатів.

Топонім

Пірс — місто, штат Колорадо
 Пірс — місто, штат Айдахо
 Пірс — місто, штат Небраска
 Пірс — місто, штат Вісконсин
 Пірс (Аризона) — невключена територія в окрузі Кочіс, штат Аризона
 Форт-Пірс — місто на заході штату Флорида, на узбережжі Мексиканської затоки

Інше 
 3304 Пірс (3304 Pearce) — астероїд головного поясу, відкритий 2 березня 1981 року.